Perkins är ett engelskt efternamn. Det kan avse:

Personer med efternamnet Perkins

 Angel Perkins
 Anthony Perkins
 Bishop W. Perkins
 Carl Perkins
 Edward J. Perkins
 Elizabeth Perkins
 Elizabeth Peck Perkins
 Emily Perkins
 Frances Perkins
 George Clement Perkins
 Henry Southwick Perkins
 Kieren Perkins
 Larry Perkins
 Luther Perkins
 Millie Perkins
 Sam Perkins
 Shane Perkins
 Stan Perkins
 Troy Perkins

Företag
 Perkins Engines – en engelsk motortillverkare numera ägd av Caterpillar

Geografi

Antarktis 

 Mount Perkins,

USA 

 Perkins, Oklahoma, Oklahoma, Payne County, 

Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar